Schmiedefeld – frazione della città tedesca di Saalfeld/Saale
 Schmiedefeld am Rennsteig – frazione della città tedesca di Suhl